ТИЗ — многозначная аббревиатура:
 ТИЗ — товарищество индивидуального застройщика
 ТИЗ — Томский инструментальный завод
 ТИЗ —  мотоцикл Таганрогского инструментального завода
 ТИЗ — текущие извлекаемые запасы (нефти)

См. также 
 БелТИЗ — Белорусское товарищество инвалидов по зрению
 БТИЗ — биполярный транзистор с изолированным затвором
 Тиз
  — аббревиатура латиницей